Bèlgica: Courcelles a l'Hainaut (Valònia)
 França:
 Courcelles, Charente Marítim
 Courcelles, Doubs
 Courcelles, Loiret
 Courcelles, Meurthe i Mosel·la
 Courcelles, Nièvre
 Courcelles, antic municipi de l'Alt Saona, ara part d'Équevilley
 Courcelles, antic municipi del Somme, ara part d'Aigneville
 Courcelles, Territori de Belfort
 Courcelles-au-Bois, Somme
 Courcelles-Chaussy, Mosel·la
 Courcelles-de-Touraine, Indre i Loira
 Courcelles-en-Barrois, Mosa
 Courcelles-en-Bassée, Sena i Marne
 Courcelles-en-Montagne, Alt Marne
 Courcelles-Epayelles, Oise
 Courcelles-Frémoy, Costa d'Or
 Courcelles-la-Forêt, Sarthe
 Courcelles-le-Comte, Pas de Calais
 Courcelles-lès-Gisors, Oise
 Courcelles-lès-Lens, Pas de Calais
 Courcelles-lès-Montbard, Costa d'Or
 Courcelles-lès-Montbéliard, Doubs
 Courcelles-lès-Semur, Costa d'Or
 Courcelles-Sapicourt, Marne
 Courcelles-sous-Châtenois, Vosges
 Courcelles-sous-Moyencourt, Somme
 Courcelles-sous-Thoix, Somme
 Courcelles-sur-Aire, Mosa
 Courcelles-sur-Blaise, Alt Marne
 Courcelles-sur-Nied, Mosel·la
 Courcelles-sur-Seine, Eure
 Courcelles-sur-Vesle, Aisne
 Courcelles-sur-Viosne, Val-d'Oise
 Courcelles-sur-Voire, Aube
 Angluzelles-et-Courcelles, Marne
 Buire-Courcelles, Somme
 Montliot-et-Courcelles, Costa d'Or
 Saint-Brice-Courcelles, Marne

Vegeu també 
 Corcelles